

Antropologia 
 Han (漢族 Hanzu, 漢人 Hanren) – principale gruppo etnico della Cina
 Han – concetto della cultura coreana che rappresenta la sofferenza e l'oppressione

Astronomia 
 Han – nome della stella

Codici 
 HAN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Noi Bai di Hanoi (Vietnam)
 han – codice ISO 639-3 della lingua hangaza
 HAN – codice ISO 3166-2:KP di Hamgyŏng-namdo (Corea del Nord)

Geografia 
 Cina
 Han (漢水 Hanshui, 漢江 Hanjiang) – fiume cinese, affluente del Fiume Azzurro 
 Han (韓江 Hanjiang) – fiume cinese della provincia di Guangdong
 Corea del Sud
 Han (한강, 漢江) – fiume che passa attraverso Seul

Persone

Storia 
 Cina
 Dinastia Han (漢朝 Hanchao) (202 a.C. – 220 d.C.)
 Regno di Han (韓國 Hánguó, 403 a.C.-230 a.C.) – regno cinese del Periodo dei regni combattenti
 Han Zhao – uno dei Sedici Regni, fondati dalla famiglia Liu
 Cheng Han – uno dei Sedici Regni, fondati dalla famiglia Liu
 Han del Sud (南漢 Nanhan) – regno del periodo cinese delle Cinque Dinastie e dei Dieci Regni 
 Han del Nord (北漢 Beihan) – regno del periodo cinese delle Cinque Dinastie e dei Dieci Regni 
 Giappone
  – feudo dell'antico Giappone

Altro 
 Hān o Khān – stazione di sosta indicata in italiano con il nome di caravanserraglio
 Han (Ronn nell'anime) – personaggio del manga di Ken il guerriero
 Han – primo sottomarino nucleare sviluppato dalla Cina
 Han (汗) o Kehan (可汗) – traslitterazione cinese di Khan o Khaghan

Altri progetti